Ein Leuchtfeuerverzeichnis ist allgemein eine Liste von Leuchtfeuern.

Bekannte Publikationen sind:

 Leuchtfeuerverzeichnis (BSH) des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie, umfasst Deutschland
 Leuchtfeuerliste der US-Küstenwache der National Geospatial-Intelligence Agency, umfasst die USA
 NGA-Liste der Licht-, Funk- und Nebelsignale der National Geospatial-Intelligence Agency, weltweit
 Admiralty List of Lights and Fog Signals des United Kingdom Hydrographic Office, weltweit
 List of Lights, Buoys and Fog Signals der Kanadischen Küstenwache, umfasst Kanada

Leuchtfeuerwesen